Etex kann stehen für:

Antoine Étex (1808–1888), französischer Bildhauer, Maler, Architekt und Schriftsteller
Etex Group, belgische Unternehmensgruppe der Baustoffindustrie

Siehe auch:
 Étex